МАЗ-203Т — белорусский низкопольный троллейбус, разработанный на базе автобуса МАЗ-203 на Минском автомобильном заводе.

История 
Выпуск троллейбусов с использованием машинокомплекта автобуса МАЗ-203 начался в 2008 году, одновременно с запуском в производство последнего. Кузов изготовляет МАЗ. На первые троллейбусы устанавливалось электрооборудование ООО «ЭТОН» и тиристорно-импульсная система управления (ТИСУ). В последующие годы несколько предприятий проявили интерес к данной модели и приобрели лицензию для сборки своих троллейбусов с использованием электрооборудования местных фирм «ЭПРО», «Чергос» (оба из Санкт-Петербурга) и «Информбизнес» (Кишинёв) и транзисторная система управления (ТрСУ).

Всего в 2008—2009 годах было изготовлено 14 машин, после чего до 2015 года производство троллейбусов данной модели прекратилось, не считая лицензионной сборки «клонов» (см. ниже) в Вильнюсе и Москве.

Описание 
Кузов троллейбуса МАЗ-203Т унифицирован с кузовом автобуса МАЗ-203. Главное его отличие от автобусного собрата — отсутствие «шахты» моторного отсека (за исключением единственного экземпляра троллейбуса АКСМ-203Т, выпущенного предприятием «Белкоммунмаш» в 2008 году). Как и его предшественник (МАЗ-103Т), троллейбус МАЗ-203Т не имеет никаких отличий в интерьере, но является полностью низкопольным за счёт отсутствия ступеньки в задней двери. В задней части салона вместо шахты двигателя установлены дополнительно четыре сиденья. В зависимости от комплектации троллейбус может быть оснащён системой автономного хода, пневматическими штангоуловителями (ПШУ) и кондиционерами кабины водителя и пассажирского салона.

Производство 
 Первая партия из троллейбусов МАЗ-ЭТОН Т203 в количестве десяти единиц была отправлена в 2008 году в Галац (Румыния); к 2019 году 2 машины из этой партии уже списаны. В Минск был поставлен один троллейбус, переданный позднее в Гродно. В 2009 году по одному троллейбусу было отправлено в Бобруйск и Люблин (Польша). Один экземпляр был в 2010 году на испытаниях в Севастополе и Симферополе, однако куплен не был и в результате в 2013 году отправлен в Самару.
 В 2015 году в Бобруйск был отправлен ещё один троллейбус данной модели.
 В 2017 один троллейбус испытывался в Белграде (Сербия), после чего был передан в Минск.
 В 2019 году производство возобновилось. Партия из 10 троллейбусов была отправлена в Гродно, ещё одна машина поступила в Гомель.
 В 2020 году партия из 70 троллейбусов модификации МАЗ-203Т70 с автономным ходом, была поставлена в Минск. Ожидается поставка ещё 75 таких машин. Партия из 10 машин модификации МАЗ-203Т70 была поставлена в Витебск.

Модификации 
 Amber Vilnis 12 AC (МАЗ-ЭТОН-Т203 «Amber») — два экземпляра собраны в Литве в Вильнюсе под маркой Amber в 2011 году.
 АКСМ-203Т — Производство Белкоммунмаш.
 МАЗ-203Т8М (MAZ-203T8M) − Модификация для Люблина
 МАЗ-ЭТОН-Т203 − Производство ЭТОН.
 МАЗ-203Т21 − Модификация с ЭО производства ЭТОН.
 МАЗ-203Т70 − Модификация с ЭО НПО "Информбизнес" InBus-103G.
 СВАРЗ-МАЗ-6275 — Производство СВАРЗ.
 УТТЗ-6241.01 «Горожанин» — Производство МАЗ под торговой маркой УТТЗ.
 PTS-12 — модификация компании «Политехносервис» (Бровары). Эксплуатируется в Виннице и Харькове.
 Днепр-Т203 — Производство Южмаш. Всего выпущено 211 экземпляров, некоторые машины выпущены в исполнении электробуса с динамической подзарядкой (троллейбус с увеличенным автономным ходом). Данные о поставках троллейбусов по состоянию на ноябрь 2021 г. приведены в таблице:

Примечания

Ссылки 
 Описание и характеристики МАЗ-ЭТОН Т203
 Фотографии в разных городах , , 

Троллейбусы МАЗ